Фелициановка — название населенных пунктов на Украине:

 Фелициановка — до 1946 г. название села Безводное в Ямпольском районе Винницкой области.
 Фелициановка — прежнее название села Гиржово в Великомихайловском районе Одесской области.